До́нальд А́листер Лав (; родился 24 февраля 1994 года, Рочдейл) — шотландский футболист, защитник клуба «Солфорд Сити».

Клубная карьера 
Дональд Лав стал игроком Академии «Манчестер Юнайтед» в возрасте 8 лет.

В октябре 2015 года отправился в аренду в клуб «Уиган Атлетик».

13 февраля 2016 года дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Сандерленда», выйдя на замену получившему травму Маттео Дармиану.

11 августа 2016 года Дональд Лав вместе с другим молодым игроком «Манчестер Юнайтед» Патриком Макнейром перешёл в «Сандерленд».

С 2019 по 2021 год выступал за «Шрусбери Таун».

В 2021 году стал игроком клуба «Солфорд Сити».

Карьера в сборной 
Выступал за национальные сборные Шотландии до 17, до 19 и до 21 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте ФК «Солфорд Сити»

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Солфорд Сити»